Daly (rijeka, Australija)
Daly River (grad)